Ломтево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломтево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ломтево — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Ломтево — деревня в Сонковском районе Тверской области.